Liocarcinus is een geslacht van strandkrabben.

Soortenlijst 
 Liocarcinus bolivari (Zariquiey Alvarez, 1948)
 Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777) - Gegroefde zwemkrab
 Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) - Blauwpootzwemkrab
 Liocarcinus holsatus (Fabricius, 1798) - Gewone zwemkrab
 Liocarcinus maculatus (Risso, 1827)
 Liocarcinus marmoreus (Leach, 1814) - Gemarmerde zwemkrab
 Liocarcinus navigator (Herbst, 1794) - Gewimperde zwemkrab
 Liocarcinus pusillus (Leach, 1815) - Kleine zwemkrab
 Liocarcinus rondeletii (Risso, 1816)
 Liocarcinus subcorrugatus (A. Milne-Edwards, 1861)
 Liocarcinus vernalis (Risso, 1816) - Grijze zwemkrab
 Liocarcinus zariquieyi Gordon, 1968

Galerij

Referenties 
 (2008). Systema Brachyurorum: Part 1. An Annotated checklist of extant Brachyuran crabs of the world, Raffles Bulletin of Zoology, Supplement Series, No. 17, 286pp.

Polybiidae